Дисциплина 20 километара ходање у женској конкуренцији на Олимпијским играма 2008. у Пекингу одржана је у 21. августа око урбаног склопа специфично дизајнираног за такмичење у Пекингу, а циљ је био на Националном стадиону у Пекингу

Учествовао је 58 такмичарки из 29 земаља. Постављен је нови олимпијски рекорд, 6 националних и више личних рекорда.

Рекорди пре почетка такмичења 
(20. августа 2008)

Победнице

Рекорди после завршетка такмичења

Квалификациона норма

Сатница

Резултати 

ОР - олипијски рекорд, НР - национални рекорд, ЛР - Лични рекорд (= - изједначен), РС - рекорд сезоне (најбољи резултат сезоне)

Пролазна времена 

ив = исто време

Референце 

Ходање 20 километара на Летњим олимпијским играма
20 км ходање